In 2021 werd de 22ste editie van het Campeonato Paranaense Terceira Divisão gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Paraná. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 2 oktober tot 12 december. Aruko werd kampioen.

Eerste fase

Groep 1

Groep 2

(1): GRECAL kreeg vier strafpunten voor het opstellen van een speler zonder de juiste registratie.

Tweede fase
In geval van gelijke stand gaat de club met het beste resultaat in de tweede fase door, beide finalisten promoveren.

Eindstand

(1): Doordat Cascavel CR, dat uit de hoogste klasse degradeerde in 2022 niet aan de competitie deelnam promoveerde Laranja Mecânica ook.
(2): GRECAL kreeg vier strafpunten voor het opstellen van een speler zonder de juiste registratie. 
(3): Batel verloor alle punten en werd naar de laatste plaats gezet voor het niet naleven van verschillende regels.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paranaense
Paranaense